Pułki huzarów noszące numer „15”:

Austro-węgierski
 Pułk Huzarów Arcyksięcia Franciszka Salwatora Nr 15 (1873–1918)

Rosyjski
 15 Ukraiński Pułk Huzarów (ros. Украинский 15-й гусарский полк) 1891–1917